Vruv kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Vrŭv, ort, Vidin, Obsjtina Bregovo, 
 Vrv (distrikt), Vidin, Obsjtina Bregovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar